Landtagswahlkreis Quedlinburg steht für folgende Wahlkreise in Sachsen-Anhalt:

 Landtagswahlkreis Quedlinburg
 Landtagswahlkreis Quedlinburg I
 Landtagswahlkreis Quedlinburg II – Sangerhausen II